Het seizoen 2000/2001 van Sparta Rotterdam was het 46ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Sparta begon het seizoen onder leiding van trainer-coach Dolf Roks. Hij was de opvolger van Jan Everse. Roks werd op 16 februari 2001, twee dagen voor het competitieduel tegen RKC Waalwijk (2-2), vervangen door Willem van Hanegem. Onder diens leiding eindigde Sparta op de zeventiende en voorlaatste plaats in de eindrangschikking, waardoor de club was veroordeeld tot de nacompetitie. Daarin wist Sparta zich te handhaven, ondanks een nederlaag tegen Cambuur Leeuwarden (2-1) en een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (1-1). Stadgenoot SBV Excelsior werd tweemaal verslagen in groep B.

In het bekertoernooi strandde de club uit Rotterdam-West in de tweede ronde door een 3-1 nederlaag bij NEC Nijmegen. Topscorer van Sparta in het seizoen 2000-2001 werd aanvaller Ali El Khattabi met 21 doelpunten.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Nacompetitie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2001
Sparta Rotterdam